The Aces (bluesband), een Amerikaanse bluesband
 The Aces (indiepopband), een Amerikaanse indieband
 The Aces (Jamaicaanse band), een Jamaicaanse band met Desmond Dekker
 The Aces (Britse band), een Britse band uit de jaren 1950